Henry Stafford, II Barón Stafford (antes de 1527 – 1 de enero de 1565) fue un noble inglés, descendiente de la dinastía Plantagenet a través de su abuela, Margaret Pole

Familia 
Henry Stafford era el primogénito de Henry Stafford, I Barón Stafford y Lady Ursula Pole, cuya madre, Margaret Pole, condesa de Salisbury, fue ejecutada en 1541 por orden del rey Enrique VIII. A través de su abuela, última descendiente de la dinastía Plantagenet, Dorothy y sus hermanos tenían ciertos derechos al trono de Inglaterra. Dorothy tenía trece hermanos, pero solo el nombre de once es conocido. Estaba casado con Elizabeth Davy, hija de John Davy of Holbeach, antes de 1557.

Servicio en el parlamento 
En 1553, Henry Stafford fracasó en dos ocasiones en ser el caballero representante en el parlamento por Staffordshire. Según su padre, el debería haber sido elegido, pues todos los hombres de las tierras le querían en el puesto. Finalmente lo consiguió en 1555, como representante de Stafford. No mostraba gran interés en asuntos del reino, dejando escaso registro de sus acciones; los registros históricos del Parlamento Británico demuestran que no aparece en ninguna lista de opositores, con respecto a las propuestas del gobierno.

Barón Stafford 
Henry Stafford fue uno de los caballeros presentes en la coronación de la reina María, ahijada de su abuela, el 2 de octubre de 1553. La reina le encomendó impartir justicia en su nombre en Shropshire, en 1554. Al principio del reinado de la reina Isabel, la nueva monarca le comendó el cargo de guardián del archivo de la Torre de Londres. Ocupó su carg hasta enero de 1563, cuando le escribió a William Cecil sobre ello, acusando de su destitución a William Bowyer.

Henry Stafford sucedió a su padre como Barón Stafford a la muerte de su padre el 30 de abril de 1563. Él solo ostentó el título por tres años, siendo sucedido por su hermano Edward el 8 de abril de 1566.

Ascendencia

Referencias 

Personas del período Tudor
Hombres
Familia Stafford
Nobles de Inglaterra del siglo XVI